Тэтчер — англоязычная фамилия. Известные носители:
 Тэтчер, Бен (род. 1975) — английский футболист.
 Тэтчер, Денис (1915—2003) — военный и общественный деятель, майор, супруг Маргарет Тэтчер.
 Тэтчер, Маргарет (1925—2013) — премьер-министр Великобритании (1979—1990).
 Тэтчер, Марк (род. 1953) — предприниматель, автогонщик.
 Тэтчер, Росс (1917—1971) — канадский политик.
 Тэтчер, Софи (род. 2000) — американская актриса.
 Тэтчер, Торин (1905—1981) — британский киноактёр.
 Тэтчер, Хизер (1896—1987) — британская актриса.

См. также 
 Бекки Тэтчер — персонаж романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера»